Wuxing peut désigner :
 le district de Wuxing, région administrative chinoise
 les wuxing ou « cinq phases » de la cosmologie chinoise.